Hieronimus nume de familie sau prenume masculin

Origine 
Numele provine din greaca veche: „Hieronymos“ în traducere ar fi „omul cu nume sfânt”

Variante 
Hieronymos, Hieronymus, Hieronim, Иероним, Geronimo, Girolamo, Jerome, Jérôme, Jeroen, Jerolin, Jerónimo, Jeromos, Ieronim, Nimo

Personalități 
 Sophronius Eusebius Hieronymus (347-419), (Ieronim)
 „Girolamo "Hieronymus" Savonarola” predicator din timpul Familiei Medici
 „Hieronymus Bosch” (1450-1516) pictor olandez
 Ieronim din Praga

Denumiri derivate 
 Pictură de Albrecht Dürer - "Der heilige Hieronymus" (Sfântul Hieronimus", 1514)
 „Jerome” localitate din Arizona

Vezi și 
 Listă de zile onomastice 

Nume
Prenume masculine